A serra do Cristal, também conhecida como serra do Rio Grande está localizada na Cordilheira do do Espinhaço, no estado brasileiro de Minas Gerais.

Características
Com uma altitude variando entre 1 100 a 1 400 metros, as encostas da serra apresentam as cores branco-acinzentadas na parte superior motivado pela presença de quartizitos e a cor avermelhada em seu sopé caracterizando a presença de ferro. O local  abriga os biomas mata Atlântica e Cerrado, sendo abundante a presença de nascentes e cursos d'água.

Tombamento
O local foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) em novembro de 2010 existindo um pleito para que seja considerado também como Patrimônio Cultural Mundial.

Ligações externas
 
 

Cristal
Santo Antônio do Rio Abaixo
Geografia de Diamantina